Вебервил има више значења:
 Вебервил (Мичиген)
 Вебервил (Тексас)